Макси́м Алекса́ндрович Бабары́кин (р. ) — российский легкоатлет (спринтерский и эстафетный бег). Шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов среди спортивных клубов, бронзовый призёр молодёжного Чемпионата Европы, чемпион России по эстафетному бегу (2004, 2005, 2009), мастер спорта России. Тренер — Сергей Селюцкий.

Выступления на чемпионатах страны 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2004 года:
 Бег на 200 метров —  (21,44);
 Эстафета 4×200 метров —  (1.25,47);
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2005 года:
 Эстафета 4×400 метров —  (3.07,34);
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2005 года:
 Эстафета 4×200 метров —  (1.29,41);
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2007 года:
 Эстафета 4×200 метров —  (1.29,05);
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2009 года:
 Эстафета 800+400+200+100 м —  (3.08,13);
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2009 года:
 Эстафета 4×200 метров —  (1.25,21);
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2010 года:
 Эстафета 4×400 метров —  (3.06,38);

Библиография 
 Череповец. На Кубке европейских чемпионов Максим Бабарыкин будет представлять Череповец в составе сборной Москвы  // CPV.ru. — 2007. — 25 мая.
 Вологодские легкоатлеты стали лучшими на Чемпионате и Первенстве России по эстафетному бегу  // newsvo. — 2009. — 16 сентября.

Ссылки 
 Максим Бабарыкин на сайте муниципального автономного учреждения «Физкультура и спорт»
 Максим Бабарыкин на сайте «Северстали» 

Бегуны на короткие дистанции России
Спортсмены Вологодской области
Спортсмены Череповца
Легкоатлеты Москвы
Чемпионы России по лёгкой атлетике